Кубок Іспанії з футболу 2009–2010 — 108-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вп'яте здобула Севілья.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 серпня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2009

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 вересня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 вересня 2009

|}

Третій раунд 
Клуб Реал Мурсія (2) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 жовтня 2009

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/10 листопада 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/10 листопада 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/11 листопада 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/12 листопада 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/10 листопада 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/11 листопада 2009

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/13 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/12 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/14 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/13 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 січня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/27 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/28 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/27 січня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/28 січня 2010

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 лютого 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 лютого 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2009–2010
Іспанія
Іспанія
2009 в іспанському спорті
2010 в іспанському спорті